Valerianos steht für:

 Valerianos (Kefalonia), eine Ortschaft auf der griechischen Insel Kefalonia

Valerianos ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Valerianos (* 1992), griechischer Fußballspieler